Матешко Анастасія Анатоліївна (уроджена Походе́нко; нар. 14 вересня 1976, Київ) — українська акторка, режисер, поетеса.
 Матешко Анатолій Миколайович — український актор, кінорежисер.
 Матешко Ольга Миколаївна (26 жовтня 1947, Гостомель) — українська актриса. Заслужена артистка України (1978).